Brian Wilson, Amerikaans muzikant, lid van The Beach Boys
Brian Scott Wilson, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Brian Wilson (voetballer) (1983), Engels voetballer
Brian Wilson (tennisser), Amerikaanse tennisser